Негулеску () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Негулеску, Адриан (род. 1961) — румынский шахматист, международный мастер.
 Негулеску, Йон (1887—1949) — румынский военный и государственный деятель, министр обороны, корпусной генерал.